И́горь Зю́зин: Зюзин, Игорь Владимирович (род. 1960) — российский предприниматель, председатель совета директоров и крупнейший акционер «Мечела».
 Зюзин, Игорь Юрьевич (род. 1965) — российский политический деятель и муниципальный служащий.